A Laborpatkányok epizódjainak listája tartalmazza a Laborpatkányok amerikai filmsorozat részeinek felsorolását.

Évados áttekintés

1. évad (2012)

2. évad (2013-2014)

3. évad (2014-2015)

4. évad (Bionikus sziget 2015-2016)

Jegyzetek

2013-ban bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Televíziós sorozatok epizódlistái
Laborpatkányok